Manninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Manninsaari (ö i Kajanaland), 
 Manninsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Manninsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Manninsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar